Os (rund), een gecastreerde stier
 Os (astrologie), een Chinees astrologieteken
 Os (Innlandet), een gemeente in de Noorse provincie Innlandet
 Os (plaats in Innlandet), de hoofdplaats van de gemeente
 Station Os, een station in het Noorse Os (Innlandet)
 Os (Vestland), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
 Alexander Os (1980), Noors biatleet
 De Os, een voormalige oliemolen op de Zaanse Schans in de Nederlandse gemeente Zaanstad
 plagerige benaming voor een man die 30 wordt, geen partner heeft en nog in het ouderlijk huis woont
 Osmium, een scheikundige element
 Olympische Spelen
 Olympische Zomerspelen
 Olympische Winterspelen
 Besturingssysteem (Engels: operating system)
 Ontwikkelingssamenwerking, deze afkorting wordt vaak gebruikt in rapporten van het ministerie van Buitenlandse Zaken
 Open source, de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct
 Open science, open wetenschap
 Old Style en New Style, bij datumnotatie volgens Old Style (de juliaanse kalender) om een onderscheid te maken met New Style (gregoriaanse kalender)
 Ordnance Survey, de Britse topografische dienst
 Os, meervoud ossa, Latijnse naam voor Bot (anatomie)

Niet te verwarren met:
 Oss (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Oss, de hoofdplaats in die gemeente

Zie ook 
 Van Os, doorverwijspagina